Джеймс Томпсон:
 Томпсон, Джеймс (род. 1974) — британский автогонщик.
 Томпсон, Джеймс (род. 1986) — южноафриканский гребец (академическая гребля), олимпийский чемпион 2012 года.
 Томпсон, Джеймс (пловец) (1906—1966) — канадский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1928 года в эстафете 4×200 м вольным стилем.
  — либерийский политик.
 Томпсон, Джеймс Дэвид (1920—1973) — американский социолог.
 Томпсон, Джеймс Уолтер (1847—1928) — пионер многих рекламных технологий.
 Томпсон, Джеймс Майерс (1906—1977) — американский писатель и сценарист, автор детективов.
 Томпсон, Джеймс Роберт (1936—2020) — американский юрист и политик, 37-й губернатор Иллинойса.
 Томпсон, Флойд Джеймс (:en:Floyd James Thompson) (1933—2002) — американский военнослужащий, проведший 9 лет в плену.
 Томпсон, Джеймс (род. 1978) — английский спортсмен (смешанные единоборства).